Het Europese kampioenschap allround in 1936 werd van 25 tot 26 januari 1936 verreden op de ijsbaan Frogner Stadion in Oslo.

De titelverdediger was de Oostenrijker Karl Wazulek, die in 1935 Europees kampioen werd op de ijsbaan Töölön Pallokenttä (Tölö Boldplan) in Helsinki. De Noor Ivar Ballangrud werd kampioen. In de jaren 1936 tot en met 1948 mochten ook niet-Europeanen die lid waren van een Europese schaatsclub deelnemen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1936
Langebaanschaatsen in 1936
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1936